La 3.Liga 2017-2018 est la  de la 3.Liga, la troisième division allemande de football.

Vingt équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-huit journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 2.Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de 2.Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux trois dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en Regionalliga.

Clubs participants 
À noter que lors de cette édition le TSV 1860 Munich, qui devait être relégué de 2. Bundesliga n'a pas obtenu de licence pour  la 3.Liga et a été rétrogradé en , ce qui a permis au SC Paderborn 07 de ne pas être relégué.  

 Légende des couleurs

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 
 

Après la fin de la saison, le FC Rot-Weiß Erfurt a été déduit d'un point pour avoir violé les conditions d'admission. Neuf autres points ont été déduits après le dépôt de la faillite. Le Chemnitzer FC, également en faillite, sera déduit de 9 points à la fin de la saison.

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Barrages de promotion/relégation 

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.

Barrages de montée 

Les 5 champions et un vice champion des différentes Regionalliga jouent pour la montée en 3e division, en match aller et retour les 24 et 27 mai 2018.

(A) le match Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen a été arrêté avant le temps règlementaire, le score était de 2-1 pour Uerdingen, le résultat validé par la fédération est 2-0 pour Uerdigen .

SC Weiche Flensburg 08 Champion Regionalliga Nord

FC Energie Cottbus Champion Regionalliga Nord Est

1. FC Sarrebruck Champion Regionalliga Sud Ouest

TSV 1860 Munich Champion Regionalliga Bavière

KFC Uerdingen 05 Champion Regionalliga Ouest

SV Waldhof Mannheim Vice champion Regionalliga Sud Ouest

Meilleurs Buteurs 

Mise à jour au  13 mai 2018 (achèvement)

Notes et références 

2017-2018
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3